Дже́ссика «Дже́сси» Шрэм (, род. 15 января 1986, Скоки, Иллинойс, США) — американская актриса.

Биография 
Джессика Шрэм родилась 15 января 1986 года в городе Скоки штат Иллинойс. Получила высшее образование в Buffalo Grove High School.

Джессика начала свою актёрскую карьеру в раннем детстве. В возрасте 10 лет она подписала контракт с Актёрским агентством Стюарта в Чикаго. После этого она стала одной из самых успешных детских моделей Чикаго, снимаясь в многочисленных рекламах, озвучивая фильмы и работая на телевидении.

В 18 лет Джессика переехала в Лос-Анджелес и начала сниматься в фильмах и телесериалах. Она играла роли в эпизодах таких сериалов, как «Вероника Марс», «Жизнь как приговор», «Медиум», «Доктор Хаус», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Без cледа», «Юристы Бостона» и других. В 2006 году Джессика сыграла главную роль в фильме «Американский пирог 5: Голая миля», а также снялась в независимых фильмах «С кем бы отведать сыра» и «Кит». В 2010 году сыграла в художественном фильме Тони Скотта «Неуправляемый».

Джессика также развивает свою музыкальную карьеру. Она пишет и исполняет собственные песни. Кроме того, она выступает вместе с соул-артисткой Joan Baby.

Джессика сотрудничает с различными благотворительными учреждениями. Она вместе с фондом Corazon De Vida навещает детей-сирот в мексиканском городе Баха. Также она принимает участие в проекте «Ангел» в Лос-Анджелесе и сотрудничает со столовой при церкви.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США